Bachman, családnév

Települések
 Amerikai Egyesült Államok
Bachman (Nyugat-Virginia)
Bachman (Ohio)